Miejscowości w Polsce
 Dolna Parcela – część wsi Sucha w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Dolna Parcela – część wsi Jaksice w woj. małopolskim w pow. proszowickim, w gminie Koszyce